Mandala kan syfta på följande:

 Mandala, geometrisk bildform med ursprung från Indien
 Mandala (skulptur), skulptur i Göteborg av Takashi Naraha

Geografi

Indonesien 

 Desa Mandala (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 109,05), 
 Desa Mandala (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 108,88), 
 Desa Mandala (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Mandala (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar